Lina Fróes é uma atriz brasileira.

Telenovelas e minisséries
1999 Vila Madalena - Jurema
1997 Por Amor - Ivete
1997 Malhação - Filomena
1996 Anjo de Mim - Chica
1993 Sonho Meu - Rosa
1992 Despedida de Solteiro - Vilma
1989 Tieta - Mãe de Imaculada
1988 Vale Tudo - Ivete
1984 Vereda Tropical - Zélia
1984 Meu destino é pecar - Rosinete

Ligações externas 

Atrizes do Brasil